Планше́т (від  — «дощечка»):

Креслярство і картографія:
 Планшет — частина мензули, тонка чотирикутна дошка, на яку наклеєно креслярський папір; застосовують у геодезії.
 Планшет — плоска сумка для географічних і топографічних карт.
 Планшет — дощечка або папка, де закріплюється розграфлений папір і компас при окомірній зйомці.
 Планшет — дощечка із затискачем для аркуша паперу

Електроніка:
 Планшетний комп'ютер — клас персональних комп'ютерів, які обладнані планшетним пристроєм рукописного введення, об'єднаним з екраном, і займають проміжну нішу обчислювальних пристроїв між ноутбуками і кишеньковими персональними комп'ютерами (КПК); див. також iPad або aPad.
 Графічний планшет або дигітайзер — периферійний пристрій планшетного типу, призначений для введення інформації в цифровій формі.